Ollusion — третий сольный альбом американского R&B певца Омариона, выпущенный 12 января 2010 года на лейбле Epic Records. Альбом был продан тиражом 21 200 копий за первую неделю.

Список композиций

Чарты 

Альбомы Омариона